Горлис (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 10,20 км². Население — 5 503 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página municipal de Gorliz
 Radio de Gorliz
 Servidor alternativo de Gorliz 

Муниципалитеты Бискайи